Razbora – nazwa zwyczajowa wielu gatunków ryb z rodziny karpiowatych, klasyfikowanych w kilku rodzajach, m.in.: Boraras, Rasbora i Trigonostigma:

 razbora borneańska (Boraras brigittae)
 razbora brylantowa (Rasbora einthovenii)
 razbora chińska (Rasbora steineri)
 razbora czerwonopłetwa (Rasbora borapetensis)
 razbora czerwonopręga (Rasbora pauciperforata)
 razbora dwupasa (Rasbora cephalotaenia)
 razbora Hengela (Trigonostigma hengeli)
 razbora karłowata (Boraras maculatus lub Boraras urophthalmoides)
 razbora klinowa (Trigonostigma heteromorpha)
 razbora Meinkena (Rasbora meinkeni)
 razbora ogonopręga (Rasbora caudimaculata)
 razbora perłowa (Rasboroides vaterifloris)
 razbora piękna (Rasbora elegans)
 razbora pięknopłetwa (Rasbora kalochroma)
 razbora plamista (Boraras maculatus)
 razbora pospolita (Rasbora rasbora)
 razbora siatkowata (Rasbora reticulata)
 razbora smukła (Rasbora daniconius)
 razbora srebrzysta (Rasbora argyrotaenia)
 razbora sumatrzańska (Rasbora dorsiocellata)
 razbora szklista (Rasbora trilineata)
 razbora wielkoplama (Rasbora kalochroma)

Przypisy